Kacza Góra – część wsi Cichawka w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w gminie Łapanów
 Kacza Góra – wzniesienie w Lubięcinie w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Nowa Sól
 Kacza Góra – wzniesienie we Wrocławiu
 Kacza Góra – wzniesienie we wsi Cielądz w województwie łódzkim, w powiecie rawskim, w gminie Cielądz.
 Kacza Góra – wzniesienie we wsi Cichawka na Pogórzu Wiśnickim
 Kacza Góra – wzniesienie we wsi Kornatka w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Dobczyce na Pogórzu Wiśnickim
 Kacza Góra – wzniesienie we wsi Oleksin w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie Brańsk
 Kacza Góra – szczyt we wsi Barwałd Dolny w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, w gminie Wadowice
 Kacza Góra – szczyt w Tymbarku w Beskidzie Wyspowym